Carlos Juan Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo (Madrid, 2 de octubre de 1948) es un noble y aristócrata español,  duque de Alba de Tormes.

Vida 
Ostenta treinta y siete títulos nobiliarios, nueve de ellos con grandeza de España. Es el encargado de la administración de la Casa de Alba, el patrono de la fundación Casa de Alba y  vicepresidente de Honor de la asociación Hispania Nostra.

Carlos nació el 2 de octubre de 1948, en Madrid, España, en una de las familias más preeminentes de la nobleza española, la Casa de Alba, primogénito de la  duquesa de Alba de Tormes, Cayetana Fitz-James Stuart, y de Luis Martínez de Irujo y Artázcoz, hijo de los duques de Sotomayor y marqueses de Casa Irujo. Invirtió el orden de sus apellidos, al igual que su hermano Jacobo, por lo que él se apellida Fitz-James-Stuart y Martínez de Irujo en lugar de Martínez de Irujo y Fitz-James-Stuart. Se licenció en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, para luego convertirse en presidente de la asociación Hispania Nostra.

Matrimonio e hijos 
El 18 de junio de 1988 contrajo matrimonio en el Altar Mayor de la catedral de Sevilla con Matilde de Solís-Beaumont y Martínez de Campos, hija de Fernando Solís-Beaumont y Atienza,  marqués de la Motilla, y de su esposa, Isabel Martínez de Campos y Rodríguez-Garzón (hija a su vez de los duques de Seo de Urgel), con quien tuvo dos hijos:

 Fernando Juan Fitz-James-Stuart y Solís,  duque de Huéscar (1990), casado en 2018 con Sofía Palazuelo Barroso. Tienen dos hijas:
 Rosario Fitz-James Stuart y Palazuelo (2020).
 Sofía Fitz-James Stuart y Palazuelo (2023).
 Carlos Fitz-James Stuart y Solís,  conde de Osorno (1991), casado en 2021 con Belén Corsini de Lacalle. Sin descendencia.

Ella, cayó en una profunda depresión, en 1999, intentó suicidarse. Tras doce años de casados, se divorciaron. Este matrimonio fue declarado nulo 2004.

En su juventud, y posteriormente, hacia 2004 - 2006, el por entonces duque de Huéscar fue pareja de la millonaria empresaria Alicia María Koplowitz y Romero de Juseu,  marquesa de Bellavista.

Títulos nobiliarios 
Carlos Fitz-James-Stuart ostenta treinta y siete títulos nobiliarios, de los cuales nueve tienen aparejada la grandeza de España.

 Títulos con grandeza de España:
Tres ducados:
  duque de Alba de Tormes
  duque de Berwick
  duque de Huéscar; desde el 15 de febrero de 2015 este título lo ostenta, por cesión, su hijo Fernando Juan Fitz-James-Stuart y Solís (como  duque)
  duque de Liria y Jérica
 Un condado-ducado:
  conde-duque de Olivares
 Un marquesado:
  marqués de El Carpio 
 Cuatro condados:
  conde de Lemos 
  conde de Lerín, condestable de Navarra y de Éibar 
  conde de Miranda del Castañar 
  conde de Monterrey
  conde de Osorno; desde el 15 de febrero de 2015 este título lo ostenta, por distribución, su hijo Carlos Fitz-James-Stuart y Solís (como  conde)

 Títulos sin grandeza de España:
Quince marquesados:
  marqués de La Algaba 
  marqués de Barcarrota 
  marqués de Castañeda 
  marqués de Coria 
  marqués de Eliche 
  marqués de Mirallo
  marqués de la Mota
  marqués de Moya 
  marqués de Osera
  marqués de San Leonardo 
  marqués de Sarria 
  marqués de Tarazona 
  marqués de Valdunquillo 
  marqués de Villanueva del Fresno 
  marqués de Villanueva del Río
 Once condados:
  conde de Villalba 
  conde de San Esteban de Gormaz
  conde de Santa Cruz de la Sierra
  conde de Andrade 
  conde de Ayala
  conde de Casarrubios del Monte
  conde de Fuentes de Valdepero 
  conde de Fuentidueña
  conde de Galve
  conde de Gelves 
  conde de Módica (título de origen siciliano).
 Un vizcondado:
  vizconde de la Calzada

Condecoraciones y títulos honoríficos 

Además de poseer los títulos nobiliarios inherentes a la jefatura de la Casa de Alba, Carlos goza también de otros títulos honoríficos y condecoraciones:
  Caballero gran cruz de la Real Orden de Isabel la Católica
  Caballero gran cruz de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge (Vice-gran prefecto de 1970 a 1990).
  Caballero de la Insigne Orden de San Jenaro.
  Caballero de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.
 Patrono de la Fundación Focus-Abengoa (15 de noviembre de 2004).
 Patrono de la Fundación Casa de Alba.
 Académico Numerario de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla (2015).

Ancestros

Notas

Enlaces externos
Comunidad de Villa y Tierra de Fuentidueña

Nobles de España del siglo XXI
Duques de España
Alumnos de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid
Nobles de la Comunidad de Madrid
Duques de Huéscar
Duques de Alba
Caballeros grandes cruces de la Orden de Isabel la Católica
Caballeros de la Orden de San Jenaro
Caballeros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla
Caballeros grandes cruces de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge
Caballeros de la Orden de Malta
Nacidos en Madrid
Duques de Berwick